Greensboro (Alabama)
Greensboro (Észak-Karolina)
Greensboro (Florida)
Greensboro (Georgia)
Greensboro (Indiana)
Greensboro (Maryland)
Greensboro (Pennsylvania)
Greensboro (Vermont)